Сангуэса:

 Сангуэса — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. 
 Сангуэса — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Наварра.